Dupree kan syfta på:

 Candice Dupree (född 1984), amerikansk basketspelare
 Ronald Dupree (född 1981), amerikansk basketspelare
 Dupree, South Dakota

Se även 
 Dupray
 Dupré
 Duppré